Il nome di Emilio Chanoux (pron. fr. AFI: ) può riferirisi a:

Émile Chanoux (1906-1944): notaio, martire della Resistenza in Valle d'Aosta;
Emilio Chanoux (1944-1993): politico, deputato.